Trachycladus är ett släkte av svampdjur. Trachycladus ingår i familjen Trachycladidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Trachycladus